Ратушняк — українське прізвище, похідне від слова «ратуша» (міська управа).

Відомі носії:
 Ратушняк Віктор Іванович (* 1959) — український міліціянт, генерал-лейтенант, колишній заступник міністра внутрішніх справ України.
 Ратушняк Володимир Володимирович — капітан резерву Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ратушняк Сергій Миколайович (* 1961) — український політик, міський голова Ужгорода (2006—2010).
 Ратушняк Олександр Михайлович (* 1975) — український вчений у галузі літературознавства

Українські прізвища